Sandorf steht für:
 Sandorf (Wald), ein Ortsteil der Gemeinde Wald (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern

Sandorf ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Sandorf (* 1964), deutscher Schlagersänger

Šandorf steht für:
 Šandorf, bis 1946 Name von Prievaly, slowakische Gemeinde

Siehe auch:
 Sanddorf